Punta Mala es el nombre de varios cabos:

Punta Mala en la bahía de Algeciras, España;
Punta Mala en el mar Mediterráneo, España;
Punta Mala, localizada en Costa Rica;
Punta Mala, localizada en la península de Azuero, Panamá.